Церулоплазмін () – білок, який кодується геном CP, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 065 амінокислот, а молекулярна маса — 122 205.

Цей білок за функцією належить до оксидоредуктаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт іонів, транспорт, транспорт міді. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном міді, іонами металів. 
Секретований назовні.

Література 

 Церулоплазмін: від біотехнології до клінічного застосування / Н. К. Бердянських [та ін.]. - К. : [б.в.], 2006. - 176 с.

Посилання 
Церулоплазмін // Фармацевтична енциклопедія

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Оксидоредуктази
Металопротеїни
Білки крові